Jawornik (von jawor/javor für „Ahorn“) ist:

 der sorbische Name eines Ortes in der Gemeinde Hochkirch, Sachsen, siehe Jauernick (Hochkirch)
 der deutsche Name einer Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien, siehe Javorník nad Veličkou
 der deutsche Name einer Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien, siehe Javorník u Vlašimi
 der deutsche Name einer Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien, siehe Javorník u Vysokého Mýta
 der deutsche Name eines Ortsteiles der Gemeinde Proseč pod Ještědem, Okres Liberec, Tschechien, siehe Javorník u Českého Dubu
 zwei Berge im tschechisch-polnischen Bielengebirge
 der deutsche Name eines Berges in Mähren, siehe Kelčský Javorník
 der Name mehrerer kleiner Orte in Polen

Siehe auch:
 Javornik